Il singolare del torneo di tennis College Station Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Brian Vahaly 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Kevin Kim (semifinali)
 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Giovanni Lapentti (semifinali)

 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Robert Kendrick (primo turno)
 Hugo Armando (secondo turno)
 Brian Baker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

College Station Challenger 2004